Krasznooktyabrszkij – település Oroszországban, Adigeföldön.
 Krasznooktyabrszkij – település Oroszországban, Mariföldön.